Анонимный иезуит (конец XVI — начало XVII века) — единственный автор, собравший (ок. 1595?) — предположительно на основе сведений или рукописи Бласа Валеры — законы инков вместе в виде некоего свода, подразделив их на статьи. Правда, в его свод попали не все законы, а лишь касавшиеся: языка, уголовного и семейного права, управления. Он также подробно описал религию Инков.

Биография 

Историками высказываются предположения о сходстве стиля его произведения и с основными биографическими фактами историков-иезуитов Бласа Валера или Луиса Лопеса. Но язык произведения (испанский) и почерк противоречат этим гипотезам, поскольку Блас Валера практически не писал на испанском, и как установили исследователи Сабина Хайленд и Лаура Лауренсич Минелли, почерк также отличается.

Произведение 

Им написано такое произведение по истории Инков (их законы и религия):
 Anonima. DE LAS COSTUMBRES ANTIGUAS DE LOS NATURALES DEL PIRU  («О древних обычаях жителей Пиру», 1595?).

Библиография 

 Chiara Albertin (ed.). De las costumbres antiguas de los naturales del Peru. — Iberoamericana, Vurvuert, 2008

Примечания

См. также 

 Инки
 Инкское право
 Мифология инков
 Блас Валера
 Иоанн Анелло Олива

Персоналии по алфавиту
Хронисты Перу
Инкское право
Католические монахи
Писатели XVI века
Историки XVI века
Иезуиты Перу
Католические миссионеры
Исследователи цивилизации инков